46-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2022 проводился с 19 октября 2021 года по 3 апреля 2022 года в два этапа: групповой этап с 19 октября 2021 года по 13 марта 2022 года и этап плей-офф со 2 по 3 апреля 2022 года.

В чемпионате принимали участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Dolomiti Fontel Constantini» (скип Стефания Константини, для которой это был четвёртый чемпионский титул), победившая в финале команду «Trentino Cembra AF» (скип Giada Mosaner). Бронзовые медали завоевала команда «Mole2020 femminile» (скип Анджела Ромеи).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

«1-я команда против 2-й». 2 апреля, 19:00

«3-я команда против 4-й». 2 апреля, 19:00

Полуфинал. 3 апреля, 9:00

Матч за 3-е место. 3 апреля, 13:30

Финал. 3 апреля, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2022

Спорт в Италии в 2022 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди женщин